Ingrimm ist:
 ein Synonym für Zorn
 eine Mittelalter-Metal-Band, siehe Ingrimm (Band)